Kotschy är ett efternamn som burits av bland annat 

 Carl Friedrich Kotschy, (1789–1856), österrikisk protestantisk teolog och botaniker
 Johannes Kotschy (född 1979), svensk artist
 Theodor Kotschy (1813–1866), österrikisk botanist och orientalist
 Waltraut Kotschy (född 1944), österrikisk advokat 

Slaviska efternamn